Суперкубок Англии по футболу 1982 года () — 60-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 21 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1981/82, и «Вест Хэм Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1982 года. Матч закончился минимальной победой «красных».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1982
Суперкубок Англии 1982
Суперкубок Англии 1982
Суперкубок Англии
События 21 августа
Август 1982 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1982 году
1982 год в Лондоне